Schlankheitsgrad ist allgemein das Verhältnis zwischen der Dicke und der Länge eines Stabes, siehe hierzu:
mechanische Festigkeit einer Stütze, siehe Knicken
Dickenverhältnis eines als Antennenstab verwendeten Profiles, siehe Dipolantenne